

Geografia
 Purdy – comune del Missouri

Persone
 Amy Purdy – snowboarder statunitense
 Carolyn Purdy – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Cecil Purdy – scacchista australiano
 Charlie Purdy – pugile neozelandese
 James Purdy – scrittore statunitense
 Joe Purdy – cantautore statunitense
 Jolene Purdy – attrice statunitense
 Pid Purdy – giocatore di football americano e giocatore di baseball statunitense
 Samuel Purdy – politico statunitense
 Steve Purdy – calciatore statunitense naturalizzato salvadoregno